У́лица Сипя́гина — название улиц в различных населённых пунктах России. Улица названа именем Героя Советского Союза, капитана третьего ранга Сипягина Николая Ивановича (1911—1943), командира 4-го дивизиона сторожевых катеров.

 Улица Сипягина — улица во Владивостоке
 Улица Сипягина — улица в Геленджике
 Улица Сипягина — улица в Керчи
 Улица Сипягина — улица в Новороссийске
 Улица Сипягина — улица в Ставрополе